Csehország
 Deštná, település a Blanskói járásban
 Deštná, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Velká Deštná, az Orlicei-hegység (Orlické hory), legmagasabb csúcsa (1115 m)